Palboa peut désigner :
Palboa, la commune rurale située dans le département de Logobou au Burkina Faso
Palboa, la commune rurale située dans le département de Namounou au Burkina Faso
Palboa, la commune rurale située dans le département de Tambaga au Burkina Faso

Homonymie de localités